O Torneio de xadrez de Ostrava de 1923 foi uma competição internacional de xadrez realizada na Áustria, na cidade Ostrava e foi patrocinado pela Witkowitzer Eisenwerke. A disputa foi realizada entre 1 e 18 de fevereiro. O vencedor foi o ex-campeão mundial Emanuel Lasker, um ponto a frente do segundo lugar Richard Reti. Ernst Grunfeld ficou em terceiro lugar.

Tabela de resultados

Ver também 
 Xadrez na Europa

Ostrava 1923
Desporto na Áustria em 1923
1923 no xadrez